Utricularia firmula  — однолетнее плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Распространено в Центральной и Южной Африке — в Анголе, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Конго, Гане, Гвинее, Гвинее-Бисау, Кении, Либерии, Малави, Мали, Мозамбике, Нигерии, Сенегале, Сьерра-Леоне, ЮАР, Судане, Танзании, Гамбии, Того, Уганде, Замбии, Зимбабве и на Мадагаскаре. Произрастает в сырых песчаных или торфяных почвах, на покрытых мхом камнях, часто как сорняк на рисовых полях, на высоте до 2100 метров над уровнем моря. Цветение происходит в конце сезона дождей. Первоначально вид был описан Фридрихом Вельвичем и опубликован Дэниелом Оливером в 1865 году.

Классификация 
Вид Utricularia firmula входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
  

Пузырчатковые
Хищные растения
Флора Африки
Флора Мадагаскара